Java hace referencia a varios artículos:

Geografía

en Estados Unidos
 Java (Alabama)
 Java (Montana)
 Java (Nueva York)
 Java (Ohio)
 Java (Dakota del Sur)
 Java (Virginia)

Otros
 Java (isla), isla del archipiélago indonesio, donde se sitúa la capital, Yakarta.
 Java (El Bollo), lugar y parroquia del concello de El Bollo, provincia de Orense, Galicia, España.
 Java (Mull), aldea en la isla de Mull, Argyll y Bute, Escocia
 Java-eiland, barrio en Ámsterdam 
 Java (Georgia), ciudad en Georgia/Osetia del Sur
 Distrito de Java, distrito alrededor de esta ciudad en Georgia
 Java (Santo Tomé y Príncipe) 
 Jave la Grande o Java Maior, isla fantasma al sur de Java.

Informática

 Java (lenguaje de programación), originalmente desarrollado por Sun Microsystems, adquirida por Oracle, para aplicaciones software independiente de la plataforma, que engloba:
 API Java es una interfaz de programación de aplicaciones provista por los creadores del lenguaje Java, y que da a los programadores los medios para desarrollar aplicaciones Java.
 Máquina Virtual de Java (JVM), la máquina virtual que ejecuta bytecode. También se refiere a la parte de la plataforma Java que se ejecuta en la máquina física, el entorno en tiempo de ejecución de Java (Java Runtime Environment).
 Applet Java.
 Java Runtime Environment (JRE).
 Plataforma Java, la máquina virtual de Java, junto con las API.
 Java Enterprise Edition, plataforma Java para desarrollar aplicaciones de red multicapa y escalables.
 Java Micro Edition, orientada a dispositivos de prestaciones reducidas.
 OpenJDK, plataforma Java liberada bajo licencia GPL v2.

Además

 Java (baile), popular en París en los años 1930.

Enlaces externos